PDK:
 Демократическая партия (Косово) (Partia Demokratike e Kosovës) — политическая партия в Республике Косово.
 Демократическая партия Курдистана (Partiya Demokratya Kurdistanê) — политическая партия курдов.
 Platform Development Kit — свободное программное обеспечение для создания и управления модифицированными дистрибутивами GNU/Linux.
 DeKalb-Peachtree Airport — аэропорт в Атланте, Джорджия.
 Porsche Doppelkupplungsgetriebe — трансмиссия с двойным сцеплением компании Porsche.